Guse ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Guse (* 1979), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Felix Guse, deutscher und osmanischer Offizier und Schriftsteller
 Gérard Guse (* 1972), deutscher Jazzmusiker
 Günther Guse (1886–1953), deutscher Admiral der Kriegsmarine
 Juan S. Guse (* 1989), deutscher Autor
 Kerry-Anne Guse (* 1972), australische Tennisspielerin
 Martina Guse (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Otto Guse (1959–2022), deutscher Rechtsanwalt, Präsident der Landessynode und stellvertretender Vorsitzender der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen
 Stephanie Guse (* 1971), deutsche Künstlerin und Designerin
 Udo Guse (* 1967), deutscher Gewichtheber
 Werner Guse (1922–1977), deutscher Politiker (SED)
 Wolfgang Guse (* 1964), deutscher Leichtathlet